

Patronyme
Rama Yade (1976-), femme politique française.

Toponymie 

 Yadé, ville du Burkina Faso.
 Yadé, ville du Togo.